Die Milo South African Challenge 2000 fand vom 31. August bis 3. September 2000 in Johannesburg, Südafrika, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2000/01 und gehörte zur Kategorie 2 ½ Star. Es war mit 25.000 US-Dollar Preisgeld dotiert.

Vorjahressieger war Rodney Durbach, der erneut das Finale erreichte. In diesem unterlag er dem an Position vier gesetzten Lee Beachill, der die Partie mit 15:10, 15:12 und 15:11 gewann.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Plätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2000
PSA World Tour 2000/01
Squashturnier in Johannesburg